Nikola steht für:
 Nikola, Vorname
 Nikola (Fernsehserie), Fernsehserie
 Nikola Corporation, US-amerikanischer Lkw-Hersteller
 Ortsteil von Landshut (Niederbayern)

Nicola ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Nikola (1816–1892), österreichischer Politiker und Schriftsteller

Siehe auch:
 Nicola